Powiats Krośnieński bezeichnet:

 Powiat Krośnieński (Woiwodschaft Lebus), einen Landkreis in der polnischen Woiwodschaft Lebus
 Powiat Krośnieński (Karpatenvorland), einen Landkreis in der polnischen Woiwodschaft Karpatenvorland